Kesh kan syfta:

 Kesh (sikhism) – den sikhiska traditionen att inte klippa håret
 Kesh (ort i Storbritannien)
 Kesh – äldre namn för en stad, se Sjachrisabz